Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Черноморец» (Одесса) с 1936 года по настоящее время.

СССР

Чемпионат СССР

Места, занятые командой

Украинa (с 1992)

Чемпионат Украины

Места, занятые командой

Средняя посещаемость домашних матчей 
Без учёта переходных матчей.

Примечания 

 
Черноморец Одесса
Списки:Одесса